Henri-Joseph Van Blarenberghe – pittore francese
 Jacques-Guillaume Van Blarenberghe – pittore francese
 Louis-Nicolas Van Blarenberghe – pittore francese